Firebird (; «жар-птица», от  — огонь и  — птица):
 Firebird — прозвище венгерского боксёра Жолта Эрдэи.
 T-58 Firebird — венгерский пистолет, модификация «ТТ».

Программное обеспечение
 Firebird — система управления базами данных.
 Mozilla Firebird — название браузера Mozilla Firefox во второй половине 2003 года.
 Firebird — британская компания, издатель компьютерных игр (1984—1989).
 Firebird — шахматная программа из серии IPPOLIT. По тестам обошла чемпиона 2009 года (Rybka).

Литература
 The Firebird (роман) — роман Тимоти Зана (1979).
  — американское издательство в холдинге Pengiun Group, специализирующееся на перепечатывании изданий научной фантастики и фэнтези.
 Firebirds: An Anthology of Original Fantasy and Science Fiction — антология рассказов для молодёжи издательства Firebird Books (2003).

Музыка
 Gibson Firebird — электрогитара Gibson, производящаяся с 1963 года.
  — вид трубы.
  — блюз-рок-группа, образованная в 1999 году, и её альбом 2000 года.

Серии автомобилей General Motors
 Pontiac Firebird (выпускался в 1967—2002).
  — 3 концепт-кара.

См. также 
 Жар-птица (значения)
 Феникс (значения)